Ultima Thule puede referirse a:

 Ultima Thule, en la Edad Media y Romana designaba cualquier lugar lejano más allá de las fronteras del mundo conocido.
 Ultima Thule, nombre no oficial de 2014 MU69, un asteroide del cinturón de Kuiper visitado por la sonda espacial New Horizons.
 Ultima Thule, banda de rock originaria de Suecia.